Let It Be ist der Titel:

 eines Dokumentarfilms der Beatles, siehe Let It Be (Film)
 eines Musikalbums der Beatles, siehe Let It Be (Album)
 eines Lieds der Beatles, siehe Let It Be (Lied)
 eines Liedes des Grime-Künstlers Labrinth, siehe Let It Be (Labrinth-Lied)
 eines Musikalbums der Band Laibach, siehe Laibach (Band)